Каммінгс () — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Гарольд Каммінгс (; 1992) — панамський футболіст, захисник.
 Джим Каммінгс (; 1952) — американський актор озвучування, співак.
 Еверальд Каммінгс (; 1948) — тринідадський футболіст, півзахисник.
 Едвард Каммінгс (; 1894—1962) — американський поет, письменник, художник, драматург.
 Ірвінг Каммінгс (; 1888—1959) — американський кіноактор, режисер, продюсер і письменник.
 Керон Каммінгс (; 1988) — тринідадський футболіст, півзахисник.
 Омар Каммінгс (; 1982) — ямайський футболіст, нападник.
 Роберт Каммінгс (; 1908 чи 1910—1990) — американський актор.
 Роберт Каммінгз Невілл (; 1939) — американський філософ і теолог.
 Стів Каммінгс (; нар. 1981) — британський велогонщик, олімпійський медаліст.
 Террі Каммінгс (; 1961) — американський баскетболіст, форвард і центровий.

Англійські прізвища